Baanes I de Siúnia (; m. 974), apelidado Pequeno Baanes (), foi o católico de todos os armênios de 967 até sua deposição em 969.

Biografia 

Baanes era o filho de , senhor de Balque, em Siúnia. Em 958, no concílio de Kapan que colocou ordem na organização da Igreja Apostólica Armênia na região, é consagrado pelo católico Ananias I de Moxoena como metropolita de Siúnia. Permaneceu no cargo até a morte de Ananias, em 967, quando foi eleito católico no concílio de .

Os seus pareceres favoráveis ao calcedonianismo levaram a convocação dum sínodo em Ani em 969 pelo rei  , ao qual decide não comparecer. Nesse sínodo decidiu-se pela remoção de Baanes e a nomeação de . Baanes refugiou-se na corte do rei   de Vaspuracânia, onde foi considerado como católico titular. Imprudentemente, Estêvão III deslocou-se depois à corte de Vaspuracânia admoestar pessoalmente seu rival e Abusal mandou prendê-lo. Baanes morreu em 974 e não é substituído em Vaspuracânia, deixando o sucessor de Estêvão III, , como católico.

Ver também

Bibliografia 

 

 

Armênios do século X
Católicos de todos os armênios